Blue River (englisch für „blauer Fluss“) ist der Name folgender

Fließgewässer:

in den Vereinigten Staaten:
 Blue River (Alaska), im Ketchikan Gateway County
 Blue River (Arizona), im Graham County
 Blue River (Colorado), Nebenfluss des Colorado River
 Blue River (Missouri River), Fluss in Missouri
 Blue River (Ohio River), Fluss in Indiana
 Blue River (Red River), Fluss in Oklahoma
 Blue River (San Francisco River), Fluss in Arizona
 Blue River (McKenzie River), Fluss in Oregon
 Blue River (Wisconsin River), Fluss in Wisconsin 

in Kanada:
 Blue River (Dease River), Fluss in British Columbia
 Blue River (North Thompson River), Fluss in British Columbia

in Neuseeland:
 Blue River (Makarora River) auf der Südinsel Neuseelands

in China:
 im englischen Sprachraum gelegentlich für den Jangtsekiang verwendeter Name

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blue River (Colorado), im Summit County
 Blue River (Indiana), im Washington County
 Blue River (Kentucky), im Floyd County
 Blue River (Oregon), im Lane County
 Blue River (Wisconsin), im Grant County

Sonstiges: 
 Blue River Ranch Lakes, See im Summit County, Colorado
 Blue River Island, Insel im Meade County, Kentucky
 Blue River (Film), ein US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1995

Siehe auch:
 Blue River Township